Les expressions comportant le nom Mersenne font généralement référence aux travaux scientifiques de Marin Mersenne (1588-1648).

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 (8191) Mersenne est un astéroïde de la ceinture principale.

Mathématiques et informatique 
 Un nombre de Mersenne est un nombre de la forme , où  est un entier naturel non nul.
 Un nombre de Mersenne premier, ou nombre premier de Mersenne, est un nombre premier de cette forme.
 Un nombre double de Mersenne est un nombre de Mersenne de la forme  où  désigne un entier strictement positif et  le -ième nombre de Mersenne.
 Le Great Internet Mersenne Prime Search est un projet de calcul partagé où les volontaires utilisent un logiciel client pour chercher les nombres premiers de Mersenne.
 la nouvelle conjecture de Mersenne est une conjecture concernant certains nombres premiers.
 Le Mersenne Twister est un générateur de nombres pseudo-aléatoires, développé en 1997.

Physique 
 Le boulet de Mersenne est un problème de mécanique classique consistant à considérer un boulet de canon lancé verticalement et à prévoir où il retombera, compte tenu de la rotation de la Terre.
 La chambre de Mersenne-Schmidt est un objectif doublement anastigmatique, le premier des systèmes anastigmatiques à trois miroirs.
 Les lois de Mersenne, énoncées dès 1637 par Marin Mersenne, décrivent la fréquence des oscillations d'une corde sous tension.

Patronyme 

 Marin Mersenne (1588-1648), un religieux français appartenant à l'ordre des Minimes, érudit, mathématicien et philosophe.